Dans le diocèse de Metz (Moselle), cette communauté regroupe les sites paroissiaux de Charly-Oradour, Failly, Noisseville, Nouilly, Ogy, Retonfey, Servigny-lès-Sainte-Barbe, Villers-l'Orme et Vrémy ainsi que les villages de Coincy, Glatigny, Montoy-Flanville, Vany et Chieulles.

Liste des édifices  

 église Notre-Dame-de-la-Natuvité de Charly-Oradour 
 église Saint-Trudon (Failly)
 église de la Translation de Saint-Étienne de Noisseville. 
 église Sainte-Agnès (Nouilly)
 église Saint-Agnan d'Ogy. 
 église Saint-Martin de Retonfey. 
 chapelle castrale à Montoy-Flanville. 
 ancienne église Saint-Nabor de Colombey (commune de Coincy). 
 église Saint-Maur de Vrémy. 
 chapelle Notre-Dame-de-la-Salette (Villers l'Orme). 
 église Sainte-Catherine de Servigny lès Sainte-Barbe. 
 chapelle Saint-Jean-Baptiste de Chieulles. 

Le village de Glatigny n'a pas d'église.

Lien externe 
 Site de la Communauté de paroisses Notre-Dame du Chemin de l'Amitié

Paroisse en France
Religion en Moselle